Pantograaf (gereedschap), hulpmiddel bij tekenen
 Reduceermachine, moderne pantograaf 
 Stroomafnemer of pantograaf, voor tram of trein